Chapala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chapala, Sinaloa, ort, 
 Chapala (kommun), Jalisco, 
 Chapala, Jalisco, ort,